Recologne (Doubs)
Recologne (Haute-Saône)
ook:
Recologne-lès-Rioz,  Haute-Saône